Cherubs (Britse band)
Cherubs (Amerikaanse band)